Teratomyza är ett släkte av tvåvingar. Teratomyza ingår i familjen Teratomyzidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Teratomyza